Университет Святого Павла:
 Университет Святого Павла (Манила)
 Университет Святого Павла (Оттава)